Almendro kan syfta på följande platser:

Nicaragua 

 El Almendro – en kommun, 
 El Almendro (ort), Río San Juan,

Spanien 

 Almendro (kommun i Spanien), Andalusien, Provincia de Huelva,